Љубомир Љубо Капор (Корчула, 21. септембар 1932 — Загреб, 13. март 2010) је био хрватски и југословенски филмски, телевизијски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1958. || Свемирска патрола (ТВ) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1961. || Вучјак (ТВ) || /
|-
| 1961. || Вртларев пас (ТВ) || /
|-
| 1964. || Чувај се сењске руке (ТВ) || /
|-
| 1965. || Човик од свита || Дане, баустелац
|-
| 1965. || Дилеме (серија) || /
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак || Морнар Јанко
|-
| 1967. || Тврдица (ТВ) || Цлеанте
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка || Изаслаников шофер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Станица тел (ТВ) || /
|-
| 1972. || Просјаци и синови (серија) || Кеко
|-
| 1972. || Лов на јелене || Ухапшеник
|-
| 1973. || Лењин у Африци (ТВ) || /
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... (серија) || Марко
|-
| 1974. || Човик и по (серија) || Гобета, помоћник
|-
| 1974. || У регистратури (серија) || /
|-
| 1974. || Психопати (ТВ) || Отац
|-
| 1975. || Зец (ТВ) || Десетник Титз
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера (ТВ) || /
|-
| 1976. || Дуго путовање у бијело (ТВ) || /
|-
| 1977. || Или јесмо, или нисмо (ТВ) || Лука Шумшак
|-
| 1978. || Око (ТВ) || /
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Јовица - командир 3. батаљона
|-
| 1978. || Пријеки суд || Кројач
|-
| 1978. || Томо Бакран (ТВ) || Лијечник у комисији
|-
| 1978. || Бомбашки процес (ТВ) || Копривњак
|-
| 1979. || Живи били па видјели || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1978−1980. || Пуном паром (серија) || /
|-
| 1981. || Лидија (ТВ) || /
|-
| 1981. || Краљево (ТВ) || /
|-
| 1980−1981. || Вело мисто (серија) || Пицаферај
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное (ТВ) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (серија) || Полицијски агент
|-
| 1982. || Злочин у школи || Полицијски инспектор
|-
| 1983. || У логору (ТВ) || Артилеријски капетан Лукач
|-
| 1984. || Задарски мементо || Стриц
|-
| 1984. || Амбасадор || /
|-
| 1984. || Ево ти га, мистер Флипс (ТВ) || /
|-
| 1984. || Инспектор Винко (серија) || Друг Мате
|-
| 1984. || Пет мртвих адреса (ТВ) || /
|-
| 1986. || Чудесна шума || /
|-
| 1986. || Сан о ружи || Вуковић
|-
| 1986. || Обећана земља || Колонист (као Љубомир Капор)
|-
| 1987. || Бунда (ТВ филм) (ТВ) || Ловро
|-
| 1988. || Живот са стрицем || Говорник на спроводу
|-
| 1988. || Прољеће Јанка Потлачека (ТВ) || /
|-
| 1989. || Птице небеске (серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Чаробњаков шешир || /
|-
| 1992. || Златне године || Клошар
|-
| 1992. || -{Papa Sixto V}- (Видео) || /
|-
| 1992. || Лука || /
|-
| 1995. || Госпа || Јаил Цлерк (као Љубомир Капор)
|-
| 1996. || Седма кроника || Кузма
|-
| 1997. || Божић у Бечу || Петар Лесјак
|-
| 1997. || Трећа жена || Мркић (као Љубомир Капор)
|-
| 1997. || Руско месо || Бенелли
|-
| 1998. || Кад мртви запјевају || Петар
|-
| 1999. || Маршал || Бура
|-
| 1999. || Цетвероред || Данијел Црљен
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2002. || У сјени Грин Хила (ТВ) || Јакомо
|-
| 2002. || Обећана земља (серија) || Максан
|-
| 2002. || Ново доба (серија) || Божо
|-
| 2003. || Коњаник || /
|-
| 2005. || Ко жив ко мртав (кратки) || /
|-
| 2005−2010. || Луда кућа (серија) || Ђуро Плетикоса
|-
| 2006. || Не питај како (ТВ) || Доктор
|-
| 2007. || Операција Кајман (серија) || Гостионичар
|-
| 2008. || Битанге и принцезе (серија) || Деда
|-
| 2009. || Одмори се, заслужио си (серија) || Ханзи
|-
| 2009. || Мамутица (серија) || Сусјед Драго
|-
| 2009. || Стипе у гостима (серија) || Јуре
|-
| 2009. || Кењац || Анте (као Љубомир Кики Капор)
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 2010.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Корчулани